Linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice – częściowo zelektryfikowana, jedno- i dwutorowa linia kolejowa o długości 388,578 km. Linia kolejowa na całej długości jest wyposażona w system SHP i należy do korytarza towarowego nr 8. Linia w km 0,000-59,435 należy do obszaru konstrukcyjnego w Warszawie, w km 59,435-263,325 oraz 312,193-389,089 należy do obszaru konstrukcyjnego w Poznaniu, natomiast w km 263,325-312,193 do obszaru konstrukcyjnego we Wrocławiu.

Historia 
Poszczególne odcinki trasy powstawały stopniowo jako fragmenty różnych linii i sieci kolejowych. Pierwszym odcinkiem powstałym na terenie Prus był odcinek Głogów – Żagań, otwarty 1 października 1846 roku przez przedsiębiorstwo Niederschlesische Zweigbahn (Dolnośląska Kolej Boczna). 30 grudnia 1857 przedsiębiorstwo Breslau-Posen-Glogauer Eisenbahn (Kolej Wrocławsko-Poznańsko-Głogowska) otworzyło odcinek Leszno – Grodziec Mały, a 18 maja 1858 otwarte zostało przedłużenie tej linii do Głogowa z mostem przez Odrę. 31 grudnia 1871 spółka Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn (Kolej Dolnośląsko-Marchijska) otworzyła odcinek Żagań – Żary, a 30 czerwca 1872 przedsiębiorstwo Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn (Kolej Hallsko-Żarsko-Gubińska) przedłużyło do Żar zarządzaną przez nie linię Chociebuż – Forst.

1 października 1888 jako pruską kolej państwową otwarto odcinek z Leszna do Ostrowa Wielkopolskiego. Z kolei 14 lutego 1896 roku otwarte zostało jego przedłużenie do Skalmierzyc na ówczesnej granicy polsko-pruskiej.

15 listopada 1902 na terytorium Królestwa Polskiego, jako część Kolei Warszawsko-Kaliskiej, uruchomiono odcinek Kalisz – Łódź Kaliska o szerokotorowym rozstawie szyn 1524 mm wybudowany przez Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. 28 października 1906 otwarto jego przedłużenie do Skalmierzyc (dwa tory o różnych rozstawach szyn: 1435 mm i 1524 mm), łącząc tym samym odcinek polski z odcinkiem niemieckim.

Podczas II wojny światowej, w latach 1940–1943, zmieniono przebieg linii na odcinkach Czekanów – Ostrów Wielkopolski, Leszno Grzybowo – Leszno (przebudowa wjazdu na stację od strony zachodniej i budowa łącznicy Marysiewice – Leszno Ls8) oraz Durzyn – Krotoszyn – Osusz. Pozostałościami tych zmian są zachowany budynek starej stacji Czekanów, stary przebieg linii między Czekanowem a Ostrowem Wielkopolskim, po którym biegnie droga (ulice Osadnicza i Torowa), starotorze po zlikwidowanej łącznicy nr 817 Leszno Grzybowo – Leszno oraz łącznice kolejowe 815 i 816 będące starym przebiegiem linii nr 14.

Po wielu latach przerwy 15 grudnia 2019 r. uruchomiono połączenia pasażerskie z Głogowa do Leszna (niektóre kursy także z/do Zielonej Góry) przez Wschowę.

Stan techniczny 

Postępująca degradacja szlaków spowodowała w wielu miejscach obniżenie prędkości szlakowej do 20 km/h, a nawet zamknięcie toru szlakowego nr 1 na odcinku Głogówko – Głogów, natomiast były tor nr 2 na ww. szlaku stał się po przebudowie stacji Głogówko torem nr 1. Oprócz tego na części szlaków wprowadzono ograniczenia użytkowania z powodu skrócenia czasu pracy stacji i posterunków lub ich zamknięcia; dotyczy to przede wszystkim szlaków Lasocice – Wschowa, Wschowa – Stare Drzewce, Stare Drzewce – Głogówko, Kłobuczyn – Niegosławice oraz Niegosławice – Szprotawa. W 2016 rozstrzygnięto przetarg na remont linii kolejowej nr 14 w km 105,000 – 124,000 poprzez zmianę toru klasycznego na bezstykowy. Dzięki tym pracom prędkość między przystankiem Kalisz Winiary a przystankiem Ociąż wzrosła z dotychczasowych 50/70 km/h do 80/90 km/h dla pociągów pasażerskich, w tym klasycznych składów wagonowych oraz obsługiwanych EZT. 10 października ogłoszono przetarg na wymianę podkładów na odcinku granica Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi/granica Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim – granica Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim/granica Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze. W wyniku tych prac prędkość dla pociągów pasażerskich prowadzonych składami wagonowymi i EZT wzrosła do 110/120 km/h na odcinku Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim. W 2016 roku rozstrzygnięto przetarg na modernizację odcinka linii od stacji Łódź Kaliska do stacji Zduńska Wola. Linia na tym odcinku ma zostać dostosowana do prędkości maksymalnej 120 km/h, a przebudowie ulegną układy torowe i perony stacji w Pabianicach, Łasku i Zduńskiej Woli.

Wykaz maksymalnych prędkości

Węzły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Encyklopedia Ziemi Głogowskiej nr 66-67: Kolej: linia Jankowa Żagańska – Głogów (s. 19), linia Głogów – Leszno (s. 21)

014